Га́уя (, ; устар. Лифляндская Аа, Трейдер-Аа) — река в Латвии, частично является границей с Эстонией. Длина — 452 км, площадь водосборного бассейна — 8900 км². Гауя имеет самое длинное русло в пределах Латвии.

Этимология 
По версии А. Биленштейна название произошло от ливского keùv или южно-эстонского kõiv, что в переводе «Берёза», то есть «берёзовая река».

Общие сведения 

Питание реки смешанное, источники — таяние снегов (35—40 %), осадки и подземные воды. В случае продолжительных дождей возможны паводки, иногда превышающие весеннее половодье (подобные паводки характерны для всех рек Латвии). Притоки — Абулс (левый), Амата (левый), Брасла (правый), Мустйыги (правый), Рауна (левый), Вилдога.

Раньше считалось, что река Гауя вытекает из озера Алаукстс, но так как старый исток зарос, истоком реки считается либо ручей Э́жу, либо ручей А́рниты, истоки которых расположены на Видземской возвышенности, недалеко от посёлка  возле хутора Ма́ли на возвышенности Элкаскалнс (261 м над уровнем моря). Вытекая из озера Зо́бола, она получает название Ми́ерупите. На высохшем озере Лаидза она сливается с речкой Гауиня (уменьшительно-ласкательное от Гауя), которая вытекает из озера А́лаукста; это место во многих источниках упоминается как один из предполагаемых истоков реки; с этого места река течёт под именем Гауя. Затем река течёт через каскад озёр Лодес-Таурене, далее на восток и север. На протяжении 18 км по реке проходит граница с Эстонией. Затем река течёт в юго-западном направлении, впадает в Рижский залив Балтийского моря около посёлка Царникавы. На реке Гауя расположены города Стренчи, Валмиера, Цесис, Лигатне, Сигулда.

Между городом Валмиера и посёлком Мурьяни (Мурьянский мост) долина реки находится на территории Национального парка Гауя. На территории парка сохранились развалины Сигулдского, Турайдского и Кримулдского замков (XII—XIV вв). Река порой меняет своё русло. Благодаря порогам и умеренному течению пользуется популярностью у любителей водного спорта.

Хоть река Гауя и протекает по равнине, но в связи с крутым нравом, как то — извилистая долина, чередование очень быстрого течения с участками относительно медленного течения, наличие резких перепадов глубины (череда отмелей и глубоких омутов), топляка и коряг (берега реки из-за действия силы Кориолиса подвержены водной эрозии, и в реку падают кусты и деревья), зыбучих придонных песков с холодными слоями из-за наличия донных источников, реку Гауя, вместе со своим притоком — рекой Амата, можно причислить к категории горных рек.

География 

Гауя — национальная гордость латышского народа. В верхнем течении расположены многочисленные перекаты и несложные пороги, имеется несколько действующих и разрушенных плотин (Ранка, Велена, Синоле, Пайдери), а также пороги Синолес и Сикшню. После участка, где раньше в Гаую впадала река Палса, после её пересечения с Видземским шоссе, река успокаивается и на протяжении почти 100 км течёт по малонаселённой местности. На участке Стренчи — Мурьяни река протекает по заросшей хвойным лесом долине, которая является наиболее живописной частью реки. На этом отрезке в Гаую впадают речки Абулс, Амата, Брасла и Лоя. Ниже Мурьяни река выходит на прибрежную равнину у Рижского залива, в её русле появляются острова и песчаные отмели. Ширина реки у села Яунпиебалга составляет 15—20 м, у Царникавы (место впадения в Рижский залив) достигает 80—100 м.

В бассейнах рек Гауя и Даугава выявлены могильники ливов, которые по краниометрическим признакам имеют морфологическое сходство с населением Старой Ладоги и погребёнными в могильнике  между озёрами Хино и Хино Мустъярв на юго-востоке Эстонии.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Ю. Б. Воронов 

Реки, впадающие в Рижский залив
Пограничные реки
Реки Валгамаа
Реки Царникавского края
Реки Апского края
Реки Цесисского края
Реки Лигатненского края
Реки Аматского края
Реки Яунпиебалгского края
Реки Приекульского края (Видземе)
Реки Паргауйского края
Реки Раунского края
Реки Вецпиебалгского края
Реки Гулбенского края
Реки Сигулдского края
Реки Инчукалнского края
Реки Адажского края
Реки Кримулдского края
Реки Сейского края
Реки Валкского края
Реки Стренчского края
Реки Коценского края
Реки Беверинского края
Реки Буртниекского края
Валга (волость)
Видземе
Валмиера
Цесис
Лигатне
Сигулда
Стренчи
Гауйиенская волость
Вирешская волость
Лигатненская волость
Драбешская волость
Яунпиебалгская волость
Зосенская волость
Лиепская волость
Приекульская волость (Видземе)
Райскумская волость
Страупская волость
Друстская волость
Дзербенская волость
Кайвская волость
Тауренская волость
Вецпиебалгская волость
Лизумская волость
Леясциемская волость
Ранкская волость
Сигулдская волость
Инчукалнская волость
Кримулдская волость
Валкская волость
Вийциемская волость
Звартавская волость
Ерценская волость
Планская волость
Коценская волость
Вайдавская волость
Бренгульская волость
Каугурская волость
Трикатская волость
Валмиерская волость